Zerstreuung steht für:

 Zerstreuung (Zeitvertreib), einen ablenkenden, entlastenden Zeitvertreib
 Zerstreutheit, geistige Abwesenheit, mangelnde Konzentriertheit
 Streuungsmaß (Statistik), ein Parameter in der Statistik
 Diffusität (Akustik), den Grad der Verteilung von reflektiertem Schall einer Quelle im Raum und über die Zeit
 Diaspora, in der Soziologie Ausdruck für außerhalb einer historischen Heimat verstreut lebende Gemeinschaften

Siehe auch:
 Dispersion
 Streuung